Handelsweg (wandelroute), een wandelroute van Nederland naar Duitsland
Handelsroute, een route die handelaren gebruiken, zoals de Zijderoute